CIC oder C.I.C. steht für:
 Codex Iuris Canonici, Gesetzbuch des kanonischen Rechts der römisch-katholischen Kirche 
 Corpus Iuris Canonici, vorkodikarische Sammlung des kanonischen Rechts
 Corpus iuris civilis, Gesetzbuch des römischen Rechts von Kaiser Justinian

Kunst und Kultur:
 Carnival in Coal, französische Noise-, Hardrock-, Metalband
 Cinema International Corporation, ehemaliger internationaler Kinoverleih
 Compositors Independents de Catalunya, Unabhängige Komponisten Kataloniens

Militär:
 Cadet Instructors Cadre bzw. Cadre des Instructeurs de Cadets, „Kadettenausbilderkader“, größter Teilarm des Reserveoffizierskorps der Kanadischen Streitkräfte
 Civilian Internment Camp, alliierte Lager für potenzielle Kriegsverbrecher ab 1945, siehe Internierungslager #Deutschland
 Combat Information Center, die Operationszentrale an Bord von Kriegsschiffen
 Consolidated Intelligence Center, eine nachrichtendienstliche Einrichtung der US Army Europe bei Wiesbaden
 Counter Intelligence Corps, ehemaliger militärischer Abwehrdienst der USA
 United States Army Criminal Investigation Command, Kommandoebene der amerikanischen Militärstrafverfolgungsabteilungen Criminal Investigation Divisions (CID)
 Commander-in-chief (auch: CinC), siehe Oberbefehlshaber

Naturwissenschaft und Technik:
 Carrier identification code, deutsch Verbindungsnetzbetreiberkennzahl
 Chemical Institute of Canada, kanadische Wissenschaftsorganisation
 Citrat-Carrier, ein Protein; siehe Tricarboxylat-Carrier
 Cascaded-Integrator-Comb-Filter, ein in der digitalen Signalverarbeitung eingesetztes Interpolations- bzw. Dezimationsfilter
 Clustered-Integer-Core, Computerarchitektur, siehe AMD Bulldozer #Modul
 Complete-In-Canal-Hörgeräte, siehe Hörgerät #Im-Ohr-Geräte

Sport:
 Commission Internationale de Canyon, internationaler Verband von Canyoningführern
 Concours International Combiné, früherer Name eines internationalen Turniers im Vielseitigkeitsreiten, seit 2018: Concours Complet International
 Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier, deutsch Internationaler Rat zur Erhaltung der Jagd und des Wildes

Wirtschaft und Finanzen:
 China Investment Corporation, chinesischer Staatsfonds
 Crédit Industriel et Commercial, französische Bankgesellschaft
 Customer Interaction Center, siehe Callcenter

Weitere Bedeutungen:
 Centrum Informationis Catholicum, Gemeinschaftsredaktion der deutschsprachigen katholischen Nachrichtenagenturen mit Sitz in Rom
 Citizenship and Immigration Canada, ehemalige kanadische Einwanderungsbehörde, seit 2015: Department of Immigration, Refugees and Citizenship
 römische Zahlzeichen für 199
 Chico Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Chico (Kalifornien), Butte County im US-Bundesstaat Kalifornien

Čič ist der Familienname folgender Personen:
 Milan Čič (1932–2012), tschechoslowakischer Politiker

cic steht für:
 Chickasaw (Sprache) (ISO-639-3-Code), nordamerikanische Indianersprache aus der Sprachfamilie der Muskogee-Sprachen

c.i.c. steht für:
 Culpa in contrahendo, schuldhafte Verletzung von Pflichten aus einem vorvertraglichen Schuldverhältnis

Abkürzung